James Darcy ist der Name folgender Personen:

* James Darcy (Politiker) (1617–1673), englischer Politiker
 James Darcy, 1. Baron Darcy of Navan (um 1650–1731), britischer Adliger und Politiker
 James Darcy, 2. Baron Darcy of Navan († 1733), britischer Adliger